Мнёв:

Географические названия 
 Мнёв — село Черниговского района Черниговской области Украины

Персоналии 
 Мнёв, Евгений Николаевич (1923—2009) — учёный в области динамики сплошных сред и двухсредных аппаратов, доктор технических наук, профессор, контр-адмирал-инженер.
 Мнёв, Николай Евгеньевич, см.  Nikolai Mnev

Мнёва 
 Мнёва, Надежда Евгеньевна (1902, Москва — 1968, Москва) — историк искусства, музейный работник, реставратор, знаток древнерусской живописи, педагог.